Мајкл Ченг је освојио турнир. У финалу је победио Алберта Манчинија резултатом 7-5, 7-5.

Носиоци

  Џим Куријер (полуфинале)
  Стефан Едберг (треће коло)
  Борис Бекер (четврто коло)
  Пит Сампрас (четвртфинале)
  Горан Иванишевић (треће коло)
  Мајкл Ченг (победник)
  Петр Корда (треће коло)
  Емилио Санчез (треће коло)
  Серђи Бругера (треће коло)
  Карел Новачек (друго коло)
  Андре Агаси (друго коло)
  Дејвид Витон (друго коло)
  Магнус Густафсон (друго коло)
  Дерик Ростањо (треће коло)
  Андреј Чесноков (друго коло)
  Бред Гилберт (друго коло)

<li>  Јакоб Хласек (полуфинале)
<li>  Франсиско Клавет (треће коло)
<li>  Вејн Фереира (друго коло)
<li>  Алберто Манчини (финалиста)
<li>  Горан Прпић (треће коло)
<li>  Рихард Крајичек (четвртфинале)
<li>  Маливај Вошингтон (друго коло)
<li>  Амос Мансдорф (друго коло)
<li>  Андреј Черкасов (четвртфинале)
<li>  Арон Крикстин (друго коло)
<li>  Хавијер Санчез (друго коло)
<li>  Џон Макенро (четврто коло)
<li>  Паул Хархојс (треће коло)
<li>  Џими Конорс (треће коло)
<li>  Ричи Ренеберг (друго коло)
<li>  Хорст Скоф (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1992.